Duarte est un nom de famille dérivé portugais du prénom Edouard/Edward en anglais et allemand signifiant ed: bien et ward:gardien.

Pseudonyme 

Duarte Nuno, Duque de Braganza.
Duarte Pio, Duque de Braganza.
Duarte, Duque de Guimarães (1515-1540).

Patronyme 

 Abílio Duarte (1944-1996), homme politique cap-verdien ;
 Álvaro Duarte (1991-), coureur cycliste colombien ;
 Armanda Duarte (1961-), artiste contemporaine portugaise ;
 Anselmo Duarte (1920-2009), réalisateur brésilien ;
 Carlos Duarte (1933-2022), footballeur portugais ;
 Carlos Duarte Costa (1888-1961), évêque catholique brésilien ;
 
 Deroy Duarte (1999-), footballeur capverdien ;
 Domingos Duarte (1995-), footballeur portugais ;
 Emanuel Duarte (1997-), coureur cycliste portugais ;
 Fabio Duarte (1986-), coureur cycliste colombien ;
 Francisca Duarte (1595-1640), chanteuse judéo-néerlandaise ;
 Gilles Duarte dit Stomy Bugsy (1972-), rappeur français ;
 Gregory Duarte (1986-), coureur cycliste uruguayen ;
 Henry Duarte (1958-), entraîneur costaricien de football ;
 Jaime Duarte (1955-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Jessie Duarte (1953-2022), femme politique sud-africaine ;
 John W. Duarte (1919-2004), compositeur britannique ;
 João Duarte (1975-), footballeur portugais ;
 Joaquim Oliveira Duarte (1943-), footballeur portugais ;
 José Napoleón Duarte (1925-1990), président du Salvador ;
 Juan Pablo Duarte (1813-1876), activiste politique dominicain ;
 Laros Duarte (1997-), footballeur néerlandais ;
 León Duarte (1928-1976), syndicaliste uruguayen ;
 Leonel Duarte (1987-), footballeur cubain ;
 Leonora Duarte (1610-1678), compositrice judéo-flamande du  ;
 Manuel Duarte (1945-2022), footballeur portugais ;
 Néstor Duarte (1990-), footballeur péruvien ;
 María Eva Duarte de Perón (1919-1952), actrice et femme politique argentine, épouse de l'homme d'État Juan Perón ;
 Mário Rui Silva Duarte (1991-), footballeur portugais ;
 Nicanor Duarte Frutos (1956-), président de Paraguay ;
 Óscar Duarte (1950-), footballeur puis entraîneur de football portugais ;
 Óscar Duarte (1989-), footballeur costaricien ;
 Roberto Duarte Silva (1837-1889), chimiste français et capverdien ;
 Paulo Duarte (1969-), joueur et entraîneur de football portugais ;
 Rui Duarte (1978-), footballeur portugais ;
 Rui Duarte (1980-), footballeur portugais ;
 Sophie Duarte (1981-), athlète française, spécialiste du steeple ;
 Sergio de Queiroz Duarte (1934-), diplomate brésilien ;
 Sérgio Valle Duarte (1954), artiste multimédia et photographe brésilien.

Prénom 
Duarte est un prénom notamment porté par :
 Duarte Galvão (v. 1435-), diplomate et chroniqueur portugais.
 Duarte Lobo (1565-1646), compositeur portugais.
 Duarte Leite (1864-1950), historien et diplomate portugais.
 Duarte Gomes (1973- ), arbitre portugais de football.
 Duarte Cardoso Pinto (1982- ), joueur de rugby à XV portugais.

Toponyme 

Duarte - municipalité américaine du comté de Los Angeles
Duarte - province de la République dominicaine
Pico Duarte - montagne en République dominicaine

Autres 
 Le stade Mário Duarte, stade de football situé à Aveiro au Portugal. 

Patronyme portugais
Homonymie de prénom
Prénom masculin